Marius Popa (Oradea, 31 de julho de 1978) é um futebolista profissional romeno que atua como goleiro pelo FC Oţelul Galaţi.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Roménia
Goleiros da Romênia